Földrajz
 San Lorenzo olmék régészeti lelőhely Mexikóban
 San Lorenzo paraguayi település
 San Lorenzo Maggiore község Olaszországban
 San Lorenzo Bellizzi község Olaszországban
 San Lorenzo del Vallo község Olaszországban
 San Lorenzo község Olaszországban
 San Lorenzo város Ecuadorban
 San Lorenzo-hegy, 3706 m magas hegy Argentína és Chile határán
San Lorenzo, település Argentínában, Corrientes tartományban, Saladas megyében
San Lorenzo, település Argentínában, Córdoba tartományban, San Alberto megyében
San Lorenzo, Argentína Santa Fe tartománya San Lorenzo megyéjének székhelye
San Lorenzo, város Hondurasban
San Lorenzo, település az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában
San Lorenzo, település, a spanyol gyarmati időkben épített erődrendszere Panama egyik világörökségi helyszíne
San Lorenzo, község Mexikóban, Oaxaca állam Jamiltepec körzetében
San Lorenzo, metróállomás Madridban

Egyházi épületek
 San Lorenzo milánói bazilika
 San Lorenzo firenzei bazilika
 San Lorenzo de El Escorial-i királyi kolostor
 San Lorenzo Maggiore nápolyi templom
San Lorenzo, templom Padovában
San Lorenzo, templom Veronában
San Lorenzo, templom Traniban

Sport
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro Buenos Aires-i labdarúgócsapat
 Club Sportivo San Lorenzo paraguayi labdarúgócsapat

Egyházi építmény egyértelműsítő lapok